ghat (oever), in het hindoeïsme een oever bestemd voor religieuze rituelen
 Ghat (stad), een stad in het zuidwesten van Libië
 Ghat (gemeente), een gemeente in Libië